Little River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wooli River, vattendrag, New South Wales, 
 Wangat River, vattendrag, New South Wales, 
 Little River (vattendrag i Australien, Victoria, lat -38,02, long 144,58), 
 Little River (vattendrag i Australien, Victoria, lat -37,75, long 149,00), 
 Little River (vattendrag i Australien, Victoria, lat -37,38, long 147,83), 
 Little River (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -34,48, long 150,60), 
 Little River (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -32,42, long 148,72), 
 Little River, Victoria, ort, City of Wyndham, 
 Boyd River (vattendrag i Australien, New South Wales),

Grenada 

 Little River (vattendrag i Grenada), Saint John,

Kanada 

 Little River (vattendrag i Kanada, Ontario), 
 Little River, Vancouver Island, vattendrag i British Columbia, 
 Little River (biflöde till Cariboo River), vattendrag i British Columbia, 
 Little River (tillflöde till Little Shuswap Lake), vattendrag i British Columbia,

Kina 

 Jialing Jiang, vattendrag,

USA 
 
 Little River (biflod till Red River), Oklahoma och Arkansas, 
 Little River, Kansas, ort, Rice County, 
 Little River (ort i USA, South Carolina, Horry County, lat 33,87, long -78,61), 
 Little River (ort i USA, Kalifornien, Mendocino County, lat 39,27, long -123,79), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar